Вайнтруб — еврейская фамилия.

 Вайнтруб, Амир (род. 1986) — израильский теннисист.
 Вайнтруб, Милана Александровна (род. 1987) — американская актриса.